Kabinett Šķēle bezeichnet mehrere Regierungen Lettlands:
 Landesregierung Šķēle I 
 Landesregierung Šķēle II
 Landesregierung Šķēle III